Sezóna 1995/1996 byla 22. sezonou Španělské ligy ledního hokeje. Vítězem se stal CH Jaca.

Konečná tabulka základní části

Play off

Semifinále

Finále 

Španělská hokejová liga
Lední hokej v roce 1995
Lední hokej v roce 1996